Delestre ist der Familienname folgender Personen:

Dominique Delestre (* 1955), französischer Unternehmer sowie ehemaliger Autorennfahrer und Rennstallbesitzer
Simon Delestre (* 1981), französischer Springreiter und Nationenpreisreiter